Игрище — игровая часть массового народного праздника, включающая ряжение, веселье, забавы, песни, потехи, пляски, собственно игры, состязания, хороводы и т.д.

Топонимы

Белоруссия 
 Игрище — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Игрище — деревня в Калининском районе Тверской области.